

Вулиця Незалежності — вулиця у місті Авдіївка.
 Вулиця Незалежності — вулиця у місті Ананьїв.
 Вулиця Незалежності — вулиця у місті Барвінкове.
 Вулиця Незалежності — вулиця у місті Батурин.
 Вулиця Незалежності — вулиця у місті Бахмут.
 Вулиця Незалежності — вулиця у місті Дергачі.
 Вулиця Незалежності — вулиця у місті Добропілля.
 Вулиця Незалежності — вулиця у місті Довжанськ.
 Вулиця Незалежності — вулиця у місті Донецьк.
 Вулиця Незалежності — вулиця у місті Івано-Франківськ.
 Вулиця Незалежності — вулиця у місті Іллінці.
 Вулиця Незалежності — вулиця у місті Костянтинівка.
 Вулиця Незалежності — вулиця у місті Лиман.
 Вулиця Незалежності — вулиця у місті Лисичанськ.
 Вулиця Незалежності — вулиця у смт Мала Дівиця.
 Вулиця Незалежності — вулиця у місті Мерефа.
 Вулиця Незалежності — вулиця у місті Мирноград.
 Вулиця Незалежності — вулиця у смт Нікольське Донецької області.
 Вулиця Незалежності — вулиця в місті Охтирка.
 Вулиця Незалежності — вулиця у смт Печеніги Харківської області.
 Вулиця Незалежності — вулиця у місті Покров.
 Вулиця Незалежності — вулиця у місті Сарни.
 Вулиця Незалежності — вулиця у місті Світловодськ.
 Вулиця Незалежності — вулиця у місті Святогірськ.
 Вулиця Незалежності — вулиця у місті Старобільськ.
 Вулиця Незалежності — вулиця у місті Стрий.
 Вулиця Незалежності — вулиця в місті Умань.
 Вулиця Незалежності — вулиця у місті Чернігів.

Див. також 

 Бульвар Незалежності (Бровари)
 Майдан Незалежності (значення)
 Площа Незалежності

Вулиці